Тибетский календарь () является лунно-солнечным.

Так как продолжительность синодического месяца в среднем составляет 29,53059 суток, а тропического года — 365,24220, то один тропический год содержит в себе 12,36827 синодических месяцев. Поэтому лунно-солнечный календарь может состоять из 12 (обычный год) или из 13 (эмболисмический год) календарных месяцев, причем месяцы в году чередуются, чтобы дни месяца как можно лучше попадали на одни и те же фазы Луны. Месяцы начинаются с новолуния.

В первый день этого календаря празднуется тибетский новый год Лосар.

С древних времён в летоисчислении тибетцев прослеживается использование двух 60-летних циклов, один из которых (под названием rab-byung) был позаимствован из Индии, а другой цикл (drug-cu skor) — из Китая. Они были введены в действие с некоторым разрывом, поэтому между ними проведена довольно сложная система соотношения.

Длина каждого месяца составляет 30 дней. При этом, помимо обычных дней (под названием khyim-zla) присутствуют лунные дни (tshes-zhag). Их продолжительность может варьироваться в зависимости от углового расстояния между Солнцем и Луной.

Дни недели носят названия в честь небесных тел:
 Понедельник () — Луна.
 Вторник () — Марс.
 Среда () — Меркурий.
 Четверг () — Юпитер.
 Пятница () — Венера.
 Суббота () — Сатурн.
 Воскресенье () — Солнце.

Ссылки 

 Тибетский буддийский календарь Ригпа от Google.

Календари
Тибетская астрология
Тибетская культура